Гвадалупе Викторија Дос има више значења:

 Гвадалупе Викторија Дос (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Викторија Дос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику